Królowie nocy – australijski film z 1987
 Królowie nocy – amerykański film z 2007